Marie Antoinette (1755–1793) francia királyné

 Marie Antoinette (1933) Stefan Zweig regénye
 Marie Antoinette (1938) amerikai film
 Marie-Antoinette, Franciaország királynéja (Marie-Antoinette reine de France), 1956-os francia film 
 Marie Antoinette (2006) japán-francia-amerikai film
Lásd még
 Mária Antónia (egyértelműsítő lap)